Дериват ( — «производное»):

в финансах:
 Дериват — производный финансовый инструмент.

в лингвистике:
 Дериват — в узком смысле — мотивированное (производное) слово (в словообразовании); в широком смысле — любая вторичная, обусловленная (и мотивированная) другим языковым знаком или совокупностью знаков, единица номинации.

в биохимии:
 Дериват — веществo, происходящее в процессе биохимических реакций из другого вещества и, таким образом, являющееся его производными.